Muawiya kan avse:

Muawiya I –  kalif av islam 661-680
Muawiya II – kalif av islam 683-684